Marija Anikanowa (russisch Мария Аниканова) ist der Name folgender Personen:

* Marija Michailowna Anikanowa (1916–2005), russisch-sowjetische Eisschnellläuferin
 Marija Wiktorowna Anikanowa (* 1973), russische Schauspielerin